Zambrów – miasto w województwie podlaskim, w powiecie zambrowskim
 Zambrów – gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie zambrowskim
 Zambrów – dawna gromada
 Zambrów – stacja kolejowa w Zambrowie, w województwie podlaskim

Zobacz też 
 Dekanat Zambrów
 Zambrów (gromada)
 Powiat zambrowski